Jméno a příjmení Jan Čermák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Čermák (anglista) – český překladatel, především ze staré angličtiny (* 1962)
 Jan Čermák (kněz) – český římskokatolický kněz, děkan v Turnově a čestný kanovník litoměřické kapituly (1807–1880)
 Jan Čermák (letec) – český průkopník aviatiky (1870–1959)
 Jan Čermák (stíhací pilot) – plukovník letectva, v Británii velitel 312. peruti a 134. čs. Airfieldu (1911–1987)
 Jan Čermák (skladatel) – český hudebník, skladatel a kapelník (1867–1935)
 Jan Čermák (rallyový navigátor) – český účastník rallye Paříž/Dakar 1998 (* 1969)